Макко́рд () — английская фамилия. Известные носители:

 Маккорд, Анна-Линн (род. 1987) — американская актриса.
  (1934—2016) — канадский хоккеист, полуфиналист Кубка Стэнли в составе клуба «Миннесота Норт Старз» (1968).
  (1952—2005) — канадский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс».
 Маккорд, Джеймс:
  (1879—1968) — американский журналист и политик, губернатор штата Теннесси (1945—1949).
  (1919—1990) — американский религиозный деятель, президент Принстонской богословской семинарии (1959—1983), лауреат премии Темплтоновской премии (1986).
  — британская регбистка, игрок сборной Шотландии.
  (род. 1945) — американский биохимик, обладатель медали Эллиота Крессона в категории наук о жизни (1997).
  (1930—2004) — американский криминолог и педагог, президент Американского общества криминологии (1989).
  (1848—1909) — американский художник-пейзажит, чьи работы входят в частности в собрание Бруклинского музея.
  (1897—1997) — американский поэт и меценат, номинант на Национальную книжную премию за произведение для детей (1976, 1978).
  (1933—2013) — игрок в американский футбол, чемпион НФЛ в составе клуба «Детройт Лайонс» (1957).
 Маккорд, Майрон Хоули (1840—1908) — американский политик, 13-й губернатор Территории Аризона.
  (род. 1971) — лауреат Канадской кинопремии за роль в мультфильме (2015).
  (1900—1976) — американский кинооператор, номинант на премию «Оскар» (1948, 1962, 1965).
 Маккорд, Тим (род. 1979) — басист американской рок-группы Evanescence.
  (ок. 1754—1808) — член Палаты представителей США (1803—1805), председатель Ассамблеи штата Нью-Йорк (1807).

Составные фамилии

 Маккорд-Адамс, Мэрилин (1943—2017) — американский философ и религиозный деятель, священник Епископальной церкви.
  (1878—1961) — член Палаты представителей США (1932—1933).
  (род. 1956) — американский философ, лауреат премии Филипа Куинна Американской философской ассоциации (2019).

Примечания